Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2006/07, waarin de club voor het eerst in meer dan tien jaar de hoofdcoach ontsloeg.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2006
Duitse voetbalclub 2006/07